

Asteroide
 2060 Chiron – cometa periodica del sistema solare

Persone
 Louis Chiron (1899-1979) – pilota automobilistico monegasco
 Monique Chiron (1937) – modella francese
 Yves Chiron (1960) – saggista, giornalista e storico francese

Altro
 Bugatti 18/3 Chiron –  concept car della Bugatti 
 Bugatti Chiron – automobile supersportiva prodotta dalla Bugatti
 Centro ricerche Chiron – edificio di Siena